Кочеватово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочеватово — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Кочеватово — деревня в Кашинском районе Тверской области.